Ausländer steht für:
 im allgemeinen Sprachgebrauch alle Personen aus einem anderen Land (Ausland)
 im staatsrechtlichen Sinne alle Personen, die sich in einem Land aufhalten, dessen Staatsangehörigkeit sie nicht besitzen, siehe Ausländer
 in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen eine gebietsfremde institutionelle wirtschaftliche Einheit, siehe Inländer
 im Außenwirtschaftsrecht eine natürliche oder juristische Person oder Personengesellschaft, die kein Inländer im Sinne des Außenwirtschaftsgesetzes ist, siehe Inländer
 ein Gedicht, siehe Ausländer (Gedicht)
 ein Lied von Rammstein, siehe Ausländer (Lied)

Ausländer ist der Familienname folgender Personen:
 Fritz Ausländer (1885–1943), deutscher Politiker (SPD, KPD)
 Ninon Ausländer (1895–1966), deutsche Kunsthistorikerin, Ehefrau Hermann Hesses, siehe Ninon Hesse
 Rose Ausländer (1901–1988), österreichische Lyrikerin

Siehe auch:
 Auslander